Све́тлый Яр — название населённых пунктов в России:

 Светлый Яр — посёлок в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Светлый Яр — посёлок городского типа, административный центр Светлоярского района Волгоградской области.
 Светлый Яр — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.

См. также 
 Светлояр